O Clássico dos Gigantes é disputado pelas duas equipes de maior torcida do estado do , o Rio Branco Atlético Clube e a Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce. São também os times que mais vezes foram campeões capixabas, contabilizando 55 títulos estaduais, sendo 37 títulos para o Rio Branco e 18 para a Desportiva. O Rio Branco lidera o número de títulos, mas é a Desportiva quem possui as maiores goleadas.

O primeiro jogo entre as duas equipes ocorreu em 1963, ano de fundação da Desportiva. Até então, o maior rival do Rio Branco era o Vitória, com quem disputa o clássico chamado Vi-Rio desde 1913. O Rio Branco levou a melhor na primeira partida, 3 a 1 para o capa-preta.

A primeira grande decisão foi em 1965, na final do Campeonato Capixaba. Desta vez, foi a Desportiva que comemorou, ganhando por 3 a 2, no Governador Bley.

A última decisão foi em 2015, na final do Capixabão 2015. O Rio Branco conquistou o título após vencer a partida de ida por 1 a 0 no Engenheiro Araripe e empatar por 1 a 1 na partida de volta no Kleber Andrade. 

A maior goleada do clássico foi na Copa Espírito Santo de 2003, na última rodada da primeira fase. O Rio Branco jogava pelo empate contra a Desportiva, já sem chances de classificação a próxima fase. O jogo foi em 7 de dezembro de 2003 no Engenheiro Araripe com o mando de campo do Rio Branco. A Desportiva goleou por 5 a 0.

História 
O Rio Branco foi fundado em 21 de Junho de 1913 por um grupo de rapazes entusiastas do futebol, esporte que se firmava no gosto popular. Na escolha do primeiro nome, uma homenagem aos próprios jovens que o idealizaram: Juventude e Vigor. Menos de um ano depois o Juventude e Vigor cederia lugar em sua denominação ao Rio Branco Futebol Clube, que ganhava a simpatia dos capixabas, já formava equipes fortes e vencedoras. O novo nome surgia de uma homenagem, que os fundadores decidiram prestar à figura exponencial do Chanceler José Maria da Silva Paranhos, o Barão de Rio Branco, então em grande evidência na política nacional.

Já a Desportiva nasceu Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce, em 17 de junho de 1963, como resultado da fusão de Vale do Rio Doce, Ferroviário, Cauê, Guarany, Valeriodoce e Cruzeiro, todos formados por ferroviários da Companhia Vale do Rio Doce. Durante muitos anos, a Desportiva foi o primo-rico do futebol capixaba, pois além do patrimônio doado, a Vale do Rio Doce ainda pagava todas as despesas do estádio e descontava na folha de pagamento de milhares de ferroviários as mensalidades para o clube. Como resultado, a Desportiva passou a ser um páreo duro para o antigo papa-títulos capixaba, o Rio Branco.

O antigo Estádio Governador Bley, em Vitória, recebeu o primeiro clássico entre Rio Branco e Desportiva, que já tem mais de 56 anos de história.

Em 2008, o consagrado Sávio entrou em campo pela Desportiva Capixaba em seu único clássico. Derrotado por 2x0, não tem boas recordações.o

Em 2014 as duas equipes criam o Desafio Preto e Grená, que consiste em resgatar a tradição do maior clássico do estado, sendo disputada antes das competições oficias do calendário da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES). A primeira edição ocorreu em 2 de agosto no Estádio Engenheiro Alencar Araripe, após empate em 0 a 0 no tempo normal a Desportiva venceu por 4 a 2, conquistando assim o troféu do 1ª Desafio Preto e Grená.

História do Confronto

Obs: Não existem números oficiais sobre os jogos.

Títulos

Clássicos Históricos

Primeiro confronto

Maior goleada

2008: Final da Copa Espírito Santo 
Diante de um grande público, Desportiva e Rio Branco reviveram o passado e fizeram uma grande final no Estádio Engenheiro Araripe. E diferente da última decisão, em 1985, quem fez a festa dessa vez foi a torcida grená. A equipe que jogava pelo empate por ter feito melhor campanha durante o campeonato, segurou o 0 a 0, se sagrou campeã e assegurou sua vaga na Copa da Brasil em 2009.

2014: Primeiro desafio Preto e Grená

2015: Última decisão de título 
Após vencer a partida de ida no estádio Engenheiro Araripe por 1 a 0, o Rio Branco precisava somente de um empate na partida de volta para levantar a taça, e foi o que conseguiu, empatando em 1 a 1 diante de mais de 15 mil pessoas presentes no Kleber Andrade, o Rio Branco se sagrou pela 37ª vez campeão capixaba.

Confrontos pelo Campeonato Brasileiro Série A

Confrontos pelo Campeonato Brasileiro Série B

Estatísticas de disputas diretas por título

Confrontos pelo Campeonato Capixaba 
São 143 partidas em estaduais entre Desportiva x Rio Branco desde 1965, a Desportiva Ferroviária tem vantagem no retrospecto com 52 vitórias contra 44 do Rio Branco, aconteceram 47 empates, a Desportiva marcou 131 vezes contra 118 do Rio Branco.

Desportiva e Rio Branco decidiram o estadual em finais diretas 13 vezes. Em outros anos o campeão era decidido em quadrangulares finais por tanto não eram finais diretas entre os clubes. Nestes confrontos o Rio Branco levou a melhor nos seguintes anos: 1966, 1976 e 2015. Já a Desportiva em 1980, 1981, 1986 e 1994.

Maiores goleadas do clássico aplicadas pelo Rio Branco 

 2 de setembro de 1983, Campeonato Capixaba, Estádio Kleber Andrade: Rio Branco 3x0 Desportiva

 3 de julho de 1988, Campeonato Capixaba, Estádio Kleber Andrade: Rio Branco 3x0 Desportiva

Maior goleada do clássico aplicada pela Desportiva 

7 de dezembro de 2003, Copa Espírito Santo, Estádio Engenheiro Araripe: Rio Branco 0x5 Desportiva

Retrospecto na História 
{| class="wikitable"
|-align="center"
|-
| colspan="2" bgcolor="#777777" | Estatísticas do Clássico dos Gigantes
|-
| Maior Público ||27.010 pagantesRio Branco 0 x 0 Desportiva Campeonato Capixaba de 1985, final, 08/12/1985, Engenheiro Araripe
|-
| Vitórias do Rio Branco || 75
|-
| Vitórias da Desportiva || 75
|-
| Empates || 76
|-
| Número de gols || 406
|-
| Gols marcados pelo Rio Branco || 202
|-
| Gols marcados pela Desportiva || 204
|-
|Maior goleada || Desportiva 5 x 0 Rio Branco Copa Espírito Santo de 2003
|-
|Primeira partida || Rio Branco 3 x 1 Desportiva Campeonato Capixaba de 1963, 22/09/1963, Estádio Governador Bley Gols: Luizinho (Desportiva); Cafuringa (2) e Itamar (Rio Branco), Primeiro gol: Luizinho (Desportiva)
|-
| Última partida || Desportiva 0 x 1 Rio Branco Copa Espírito Santo de 2022, 11/06/2022,  Justiniano de Mello e Silva
|-
|Maiores artilheiros || Baiano (Rio Branco): 8 golsRogério "Sujismundo" (Rio Branco): 8 golsZezinho Bugre (Desportiva): 7 golsLuisinho (Desportiva): 6 golsLondrina (Desportiva e Rio Branco): 6 gols (4 pela Desportiva e 2 pelo Rio Branco)Léo Oliveira (Desportiva) : 5 gols
|-
|Maior número de gols || 7 Rio Branco 4 x 3 Desportiva  Campeonanto Capixaba de 1990, 08/04/1990
|-
|Invencibilidade || Desportiva - 10 jogos (06/06/1965 a 18/09/1966) - 5 vitórias e 5 empates
10 jogos 909/10/1980 a 22/10/1981) - 4 vitórias e 6 empatesRio Branco - 09 jogos (20/09/1970 a 07/11/1971) - 7 Vitórias e 2 empates*
|-
|Vitórias consecutivas || Desportiva - 6 vitórias (16/03/1986 a 07/06/1987)Rio Branco' - 3 vitórias (1963/1964,19641970,1972,1975,2004,2009/2010 e 2015)
|}
Entre 2015 e 2020 a Desportiva igualou recorde de 09 partidas sem derrotas, entre 26/03/2016 a 12/02/2020. Foram 05 vitórias e 04 empates, destaque para goleada por 4x1 pelo estadual de 2016, desde o título em 2015 o Rio Branco não derrotou o rival até a partida de ida das quartas de final do capixaba de 2020 quando venceu por 2x1 no Kleber Andrade.

 Clássico dentro do clássico 

Em Abril de 1999, a Desportiva se tornou "clube empresa", vendendo 51% de suas ações para uma rede de postos de gasolina e passando a se chamar Desportiva Capixaba S.A. Em 2012, conseguiu na justiça a quebra do acordo e passou a se chamar FERROVIÁRIA novamente.

Neste período de 12 anos foram:

 27 jogos
 12 vitórias do Rio Branco
 05 empates
 10 vitórias da Desportiva 
 30 gols do Rio Branco
 29 gols da Desportiva 

Disputaram apenas 1 final, a da Copa ES 2008, vencida pela Desportiva após 2 empates.

 Rio Branco 1x1 Desportiva Capixaba - 09/11/2008 - Eng. Araripe

Desportiva Capixaba 0x0 Rio Branco - 16/11/2008 - Eng. Araripe

Este último confronto foi o único jogo sem gols.

  Atualizado em 10/12/2020''

Rivalidade no Beach Soccer
No dia 05 de Maio de 2013, a rivalidade também se estendeu para a areia. Em partida válida para decidir o representante capixaba na Copa do Brasil de Beach Soccer, Desportiva x Rio Branco se enfrentaram na Arena Alto Laje, Cariacica. A Desportiva goleou por 8 a 1 e ficou com a vaga na competição nacional, os gols fora marcados por Wilker e Rafinha duas vezes cada e Gil, Lekão, Jonas Balão e Raphael para os grenás e Diogo Malias descontou para os capas-pretas.

Ligações externas 
 Clássico dos Gigantes: internautas escolhem nome para maior clássico do Espírito Santo

Clássicos do futebol do Espírito Santo